Garłuch (Gerlach) – najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat, położony na Słowacji, w bocznej grani Tatr.
 7 Pułk Piechoty AK „Garłuch” – jednostki wojskowe samodzielnego VIII rejonu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej walczące w powstaniu warszawskim.